Попогребський:
 Попогребський Олексій Петрович (* 1972) — російський режисер і сценарист, син Петра Попогребського
 Попогребський Петро Олексійович (* 1937) — російський сценарист
українські прізвища